Anne van Bonn, née le 12 octobre 1985 à Geldern, est une footballeuse allemande. Elle joue pour le club du SC Sand.

Biographie

Statistiques 

https://www.soccerdonna.de/de/anne-van-bonn/leistungsdaten/spieler_1996.html

Palmarès

En équipe nationale 
 Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2004 avec l'équipe d'Allemagne des moins de 19 ans
 Finaliste du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2004 avec l'équipe d'Allemagne des moins de 19 ans

En club 
 Vainqueur de la Ligue des champions féminine en 2009 avec le FCR Duisbourg
 Vice-championne d'Allemagne en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010 avec le FCR Duisbourg
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2009 et 2010 avec le FCR Duisbourg
 Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2007 avec le FCR Duisbourg ; en 2016 et 2017 avec le SC Sand

Notes et références

Liens externes 

Footballeuse allemande
Joueuse du FCR 01 Duisbourg
Joueuse du FSV Gütersloh 2009
Joueuse du SC Sand
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Naissance en octobre 1985
Naissance à Geldern